Такмичења у стоном тенису на 15. Летњим параолимпијским играма 2016. одржана су од 8. до 17. септембра 2016, у Риоцентру у Рио де Жанеиру. Учествовало је 269 такмичара (170 мушкараца и 99 жена) који су се такмичили у 29 класа. Стони тенис је на програму од првих параолимпијских игара.

Класе

Земље учеснице 
Учествовало је 269 спортиста из 47 земаља. 

  (4)
  (5)
  (4)
  (4)
  (17)
  (1)
  (2)
  (3)
  (7)
  (4)
  (1)
  (1)

   (7)
  (5)
  (3)
  (22)
  (1)
  (30)
  (4)
  (6)
  (1)
  (2)
  (11)
  (3)

   (2)
  (13)
  (2)
  (1)
  (2)
  (7)
  (4)
  (7)
  (9)
  (13)
  (10)
  (1)

   (1)
  (1)
  (16)
  (4)
  (3)
  (4)
  (3)
  (2)
  (1)
  (6)
  (9)

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Биланс медаља 
Ово је преглед освојених медаља по земаља.

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, укупно

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт такмичења у стоном тенису на ЛПараОИ 2016. 
 Комплетни резултати такмичења у стоном тенису на ЛПараОИ 2016.

Летње параолимпијске игре 2016.